Liverpool peut désigner :

Toponymes 
 plusieurs villes dans le monde, la plus importante et la plus connue sous ce nom étant la ville anglaise.

Liverpool, ville du nord de l'Angleterre.
 Liverpool, ancienne circonscription du Parlement européen.
 Liverpool Wavertree, une circonscription du Parlement britannique.

Liverpool, ville en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Ville de Liverpool, zone d'administration locale en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Cratère Liverpool dans le Territoire du Nord ;

Liverpool en Nouvelle-Écosse ;

Liverpool dans la Province de Limón ;

Liverpool, une localité du comté de Fulton dans l'Illinois ;
 Liverpool, une localité du comté de Lake dans l'Indiana ;
 Liverpool, une localité du comté d'Onondaga dans l'État de New York ;
 Liverpool, une localité du comté de Perry en Pennsylvanie ;
 Liverpool, une localité du comté de Brazoria au Texas.

Sport 
 Une locomotive de première génération, conçue par Edward Bury.
 deux clubs de football :
 Liverpool F.C., le club le plus connu de la ville anglaise éponyme ;
 Liverpool FC, un club uruguayen.

Titres 

 Liverpool, film argentin de Lisandro Alonso, sorti en 2008 ;
 Liverpool, film canadien de Manon Briand, sorti en 2012.

Autres 
 , un télescope de l'observatoire astronomique El Roque de los Muchachos
 Liverpool, une chaîne de grands magasins au Mexique ;
 Le Mors Liverpool, un type de mors pour les chevaux, d'origine anglaise.

Homonymie de localités aux États-Unis